Shawn ist im englischen Sprachraum, insbesondere in den USA, ein männlicher Vorname und Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Shawn ist eine anglisierte Form des irischen Vornamens Seán, der seinerseits eine irische Form von Johannes darstellt. Dieser Name bedeutet „JHWH ist gnädig“. Eine weibliche Form des Namens ist Shawna.

Namensträger

Vorname 

 Shawn Ashmore (* 1979), US-amerikanischer Schauspieler
 Shawn Atleo (* 1967), kanadischer Politiker
 Shawn Belle (* 1985), kanadischer Eishockeyspieler
 Shawn Bradley (* 1972), US-amerikanischer Basketballspieler
 Shawn Buchanan (* 1982), kanadischer Pokerspieler
 Shawn Burr (1966–2013), kanadischer Eishockeyspieler
 Shawn Carter (* 1973), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Shawn Christian (* 1965), US-amerikanischer Schauspieler
 Shawn Colvin (* 1956), US-amerikanische Folk- und Popsängerin
 Shawn Crahan (* 1969), US-amerikanischer Rockmusiker
 Shawn Crawford (* 1978), US-amerikanischer Leichtathlet
 Shawn Cronin (* 1963), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Shawn Desman (* 1982), kanadischer R&B-Sänger
 Shawn Fanning (* 1980), US-amerikanischer Unternehmer
 Shawn Graham (* 1968), kanadischer Politiker
 Shawn Hatosy (* 1975), US-amerikanischer Schauspieler
 Shawn Heins (* 1973), kanadischer Eishockeyspieler
 Shawn Horcoff (* 1978), kanadischer Eishockeyspieler
 Shawn Lane (1963–2003), US-amerikanischer Musiker
 Shawn Levy (* 1967), kanadischer Regisseur
 Shawn Marion (* 1978), US-amerikanischer Basketballspieler
 Shawn Martinbrough (* 19**), US-amerikanischer Comiczeichner
 Shawn McCosh (* 1969), kanadischer Eishockeyspieler
 Shawn McEachern (* 1969), US-amerikanischer Eishockeyspieler und -trainer
 Shawn McLaws (* 1993), US-amerikanischer Fußballspieler
 Shawn McNeil (* 1978), deutsch-kanadischer Eishockeyspieler
 Shawn Mendes (* 1998), kanadischer Popsänger
 Shawn Michaels (* 1965), US-amerikanischer Wrestler
 Shawn Milne (* 1981), US-amerikanischer Radrennfahrer
 Shawn Mullins (* 1968), US-amerikanischer Musiker
 Shawn Phelan (1975–1998), US-amerikanischer Filmschauspieler
 Shawn Pyfrom (* 1986), US-amerikanischer Schauspieler
 Shawn Reaves (* 1978), US-amerikanischer Schauspieler
 Shawn Rhoden (1975–2021), jamaikanisch-US-amerikanischer Bodybuilder
 Shawn Sheldon (* 1964), US-amerikanischer Ringer
 Shawn Stockman (* 1972), US-amerikanischer Sänger
 Shawn Thornton (* 1977), kanadischer Eishockeyspieler
 Shawn Toovey (* 1983), US-amerikanischer Filmschauspieler
 Shawn Wayans (* 1971), US-amerikanischer Schauspieler
 Shawn Weatherly (* 1959), US-amerikanische Schauspielerin

Familienname 
 Allen Shawn (* 1948), US-amerikanischer Komponist
 Dick Shawn (1923–1987), US-amerikanischer Schauspieler
 Wallace Shawn (* 1943), US-amerikanischer Schauspieler
 William Shawn (1907–1992), US-amerikanischer Zeitschriftenredakteur

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Englischer Personenname